La Coppa Radivoj Korać 2011 è la 9ª Coppa di Serbia di pallacanestro maschile (la 5ª con il nome di Coppa di Serbia).

Squadre
Le squadre qualificate sono le quattro squadre partecipanti alla Lega Adriatica 2010-11, le prime tre classificate al termine del girone di andata della Košarkaška liga Srbije 2010-2011, più la squadra vincitrice della Coppa di Serbia del secondo livello. 

Partizan mts
Crvena zvezda
Radnički Kragujevac
Hemofarm

FMP Železnik
OKK Belgrado
Mega Vizura

Radnički FMP (vincitore)

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Košarkaška liga Srbije 2010-2011

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2011
Coppa di Serbia di pallacanestro maschile